Kārlis Muižnieks – ex cestista e allenatore di pallacanestro lettone
 Nils Muižnieks – politologo e attivista lettone
 Valdis Muižnieks – cestista sovietico